Гурани могу бити:
 Гурани (Бихор), насеље у округу Бихор, Румунија
  (или гурани језик), западноирански језик

Види још 
 Горани